Матлакијавитл има више значења:

 Матлакијавитл (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Матлакијавитл (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику